Cogniaux ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Cogniaux (1841–1916), belgischer Botaniker
 Robert Cogniaux (* 1934), belgischer Bogenschütze